Качаник (; ) — город на Балканском полуострове, в Косово. Согласно административно-территориальному делению Сербии входит в Косовский округ автономного края Сербии Косово и Метохия, Согласно административно-территориальному делению частично признанной Республики Косово, фактически контролирующей город, является административным центром одноимённой общины Республики Косово.

Административная принадлежность

Население 
В городе проживают 43 000 человек, албанцы составляют 99,9 %.

Ссылки 
 Муниципалитет 
 Kačanik (In Albanian)
 SOK Kosovo and its population

Города Урошевацкого округа
Населённые пункты Косова и Метохии